Трамва́й № 1 — трамвайный маршрут в следующих городах:

Белоруссия 
 Трамвай № 1 — маршрут в Минске.

Россия 
 Трамвай № 1 — маршрут в Волгограде.
Трамвай № 1 — маршрут в Ижевске.
Трамвай № 1 — маршрут в Казани.
 Трамвай № 1 — маршрут в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Трамвай № 1 — маршрут во Львове.